M21 kan avse:

 M21 (spårvagn) –en spårvagnstyp
 Messier 21 – en öppen stjärnhop som ligger lite mer än 1 1/2 grad nordost om Trifidnebulosan
 HMS M21 – en svensk minsvepare
 GAZ-M21 – en rysk bilmodell